Saint-Erblon puede referirse a: 

 Saint-Erblon, comuna francesa situada en Ille y Vilaine.
 Saint-Erblon, comuna francesa situada en Mayenne.